Черноок:

 Черноок — село в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Провадия.
 Черноок, Кирилл Игоревич (род. 2003) — белорусский футболист, полузащитник.
 Черноок, Павел Леонидович (род. 1986) — белорусский хоккеист, защитник.